Этвиль-ам-Зе () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих.

Входит в состав округа Майлен. Население составляет 4330 человек (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 0157.

Ссылки 
 Официальная страница